Макси́мова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Фамилия 

 
 
 Максимова, Антонина Михайловна (1916—1986) — советская актриса.
 
 Максимова, Галина Васильевна (род. 1948) — советская и российская учёная.
 Максимова, Евдокия Степановна (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Максимова, Зинаида Игнатьевна (более известна под фамилией Морская; 1884/1885—1966) — советская актриса.
 Максимова, Ирина Михайловна (1919—1991) — советская якутская актриса, балерина. 
 Максимова, Ксения Владимировна (род. 1995) — российская тяжелоатлетка.
 
 Максимова, Маргарита Матвеевна (1920—2012) — доктор экономических наук, профессор.
 
 Максимова, Марина Сергеевна (псевдоним МакSим; род. 1983) — российская певица.
 
 Максимова, Матрёна Леонтьевна (1914—2007) — звеньевая совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Максимова, Надежда Сергеевна (род. 1942) — советский и российский государственный деятель.
 
 Максимова, Нина Александровна (1924—2006) — советская баскетболистка и тренер.
 Максимова, Ольга Владимировна (род. 1975) — российская теле- и радиоведущая.
 Максимова, Полина Владимировна (род. 1989) — российская актриса.
 Максимова, Раиса Викторовна (род. 1929) — советская и российская актриса.
 
 Максимова, Сида Игнатьевна (1919 — 1992) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Максимова, Тамара Вениаминовна (род. 1945) — российская тележурналистка.
 Максимова, Юлия Анатольевна (род. 1984) — российская спортсменка.
 Максимова, Яна Эдуардовна (род. 1989) — белорусская спортсменка (многоборье).

Топоним 
 Максимова — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Максимова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Максимова — деревня в Абатском районе Тюменской области.